Calanda puede referirse a:

El municipio de Teruel llamado Calanda.
El nombre del sinónimo del género de Rubiaceae llamado ''Calanda.
 Melocotón de Calanda